Jurij Petrovič Ljubimov – attore e regista sovietico
 Pavel Grigor'evič Ljubimov – regista sovietico
 Roman Ljubimov – hockeista su ghiaccio russo